Børge Jensen er navnet på flere personer:
 Børge Jensen (bryder) – dansk bryder (1911-1967)
 Børge Jensen (politiker) – dansk socialdemokratisk politiker, medlem af Folketinget (1920-1999)
 Børge Jensen (Olsen-banden) – fiktiv person i filmene om Olsen-banden, spilles af Jes Holtsø